Das BNP Paribas Open 2019 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis zum 17. März 2019 in Indian Wells im Indian Wells Tennis Garden stattfand. Es ist Teil der WTA Tour 2019 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2019 der Herren statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2019 fand vom 4. bis 5. März 2019 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Indian Wells